Tranekær Slot är ett slott i Tranekær på ön Langeland i Danmark.   Det ligger i Langeland Kommune och Region Syddanmark, i den södra delen av landet. Tranekær Slot ligger  meter över havet.. 

Terrängen runt Tranekær Slot är mycket platt. Närmaste större samhälle är Svendborg,  km väster om Tranekær Slot.

Källor 

Byggnadsverk i Region Syddanmark
Slott i Danmark